Monarquia — forma de governo de Estado que usa essa forma
 Reino (biologia) — divisão principal na taxonomia em biologia
 Reino (Itália) — comuna italiana na província de Benevento
 Reino (entidade política) — divisão político-administrativa
 Reino de Deus — conceito religioso abraâmico

Desambiguação